В парному розряді жіночого тенісного турніру French Community Championships 2000, що проходив у рамках Туру WTA 2000, Джулія Казоні і Ірода Туляганова виграли титул, у фіналі перемігши пару Кетрін Берклей-Reitz і Ева Дірберг 2-6, 6-4, 6-4.

Сіяні пари 

 Сабін Аппельманс /  Барбара Ріттнер (1-ше коло)
 Емілі Луа /  Ева Мартінцова (1-ше коло)

 Аманда Гопманс /  Крістіна Торренс-Валеро (чвертьфінал)
 Джулія Казоні /  Ірода Туляганова (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

French Community Championships